Karl Brockhausen ist der Name folgender Personen:

* Karl Christian von Brockhausen (1767–1829), deutscher Diplomat
 Karl Friedrich Peter von Brockhausen (1751–1830), deutscher Generalmajor der Artillerie

Siehe auch:

 Carl Brockhausen (auch Karl Brockhausen; 1859–1951), österreichischer Verwaltungsjurist